Идиатуллин, Идиятуллин, Хидиятуллин ( или Идиатуллин) — татарская фамилия; имеет женскую форму Идиатуллина. Происходит от татарского имени арабского происхождения Идиатулла или Хидиятулла, , , в переводе - "идущий праведным путем Аллаха". Известные носители:
 Идиятуллин, Шаукат Галиевич (1928— 2011) — татарский советский поэт, писал под псевдонимом Галиев.
Идиатуллин, Рево Рамазанович (род. 1938) — советский партийный деятель, первый секретарь Татарского рескома КПСС (1990-1991).
Хидиятуллин, Вагиз Назирович (род. 1959) — советский и российский футболист.
 Идиатуллин, Шамиль Шаукатович (род. 1971) — российский журналист и писатель, работает в ИД «Коммерсантъ».